Limpopo (provincie), een provincie van Zuid-Afrika
Limpopo (rivier), een rivier in Zuid-Afrika